Die Basketball Champions League 2018/19 war die 3. Spielzeit der Basketball Champions League.

Modus 
Wie im Vorjahr nahmen 32 Mannschaften an der Hauptrunde teil. An der ersten Qualifikationsrunde nahmen 24 Mannschaften teil, die im K.-o.-System in Hin- und Rückspiel acht Teilnehmer an der zweiten Qualifikationsrunde ermittelten. Dort trafen sie auf Mannschaften, die dort gesetzt waren. Die Sieger der zweiten Qualifikationsrunde trafen wiederum in der dritten Qualifikationsrunde auf dort eingreifende Mannschaften. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für die Gruppenphase.

In der Hauptrunde traten in vier Gruppen je acht Mannschaften pro Hauptrundengruppe in einem Rundenturnier gegeneinander an, in der jede Mannschaft je einmal ein Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gruppenteilnehmer spielte. Die Ergebnisse ergaben pro Gruppe ein Ranking, in der die vier Besten je Gruppe für ein Achtelfinal-Play-off aus Hin- und Rückspiel qualifiziert waren. Die Tabellenfünften und Sechsten wurden in das Achtelfinale des FIBA Europe Cup 2018/19 versetzt, die beiden Letzten je Gruppe schieden aus dem Europapokal aus.

Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System in Hin- und Rückspiel vier Teilnehmer am Final-Four-Turnier ermittelt, welches am Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2019 ausgespielt wurde. Die Verlierer des einen Halbfinalspiels ermittelten im kleinen Finale den Drittplatzierten des Wettbewerbs, während die Sieger der Halbfinals in einem Finalspiel den Gesamtsieger und Titelgewinner ausspielten.

Teilnehmer 
Qualifikationsteilnehmer eingerechnet nahmen erneut 21 nationale Meister an der Basketball Champions League teil. In der Leistungsdichte näherte sich der Wettbewerb weiter dem EuroCup, unter anderem startete mit Brose Bamberg erstmals ein langjähriger EuroLeague-Teilnehmer in der Champions League.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen und startete mit dem Hinspiel der ersten Runde am 20. September, worauf zwei Tage später am 22. September 2018 das Rückspiel erfolgte. In der darauffolgenden Woche fand das Hinspiel der zweiten Runde am 25. September und das Rückspiel am 27. September 2018 statt. Wiederum eine Woche später fand das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde am 1. Oktober und die Qualifikation wurde dann am 4. Oktober 2018 mit dem Rückspiel der dritten Runde beschlossen.

15 in der Qualifikanten ausgeschiedenen Mannschaften wechselten in die Gruppenphase des FIBA Europe Cup 2018/19.

1. Qualifikationsrunde

2. Qualifikationsrunde

3. Qualifikationsrunde

Gruppenphase 
Die Gruppenphase mit den acht Mannschaften in je vier Gruppen begann am 9. Oktober 2018 und endete am 6. Februar 2019.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

K.-o.-Phase 
Ab dem Achtelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt. Die Knockout-Phase beginnt am 5. März 2019 und wird bis zum Viertelfinale in Hin- und Rückspiel entschieden. Am Ende gibt es ein Final-Four-Turnier, an dem am Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2019 der Titelgewinner des Wettbewerbs entschieden wird. Die Auslosung für die gesamte K.-o.-Phase erfolgte am 8. Februar 2019.

Anmerkung: Die erste Spalte weist die Platzierung aus der Gruppenphase, die zweite Spalte den Verein, die dritte Spalte das Hinspielergebnis, die vierte Spalte das Rückspielergebnis und die fünfte Spalte das kumulierte Gesamtergebnis aus.

Achtelfinale 
Die Hinspiele des Achtelfinals fanden am 5. und 6. März, die Rückspiele am 12. und 13. März 2019 statt.

Viertelfinale 
Die Hinspiele des Viertelfinals fanden am 26. und 27. März, die Rückspiele am 2. und 3. April 2019 statt.

Final Four 

Das Final Four fand vom 3. bis 5. Mai 2019 statt. Die Auslosung fand am 10. April 2019 statt. Das Final Four wurde im Sportpaleis in Antwerpen ausgetragen.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele im Rahmen des Final Four fanden am 3. Mai 2019 statt.

Spiel um Platz 3 
Das Spiel um Platz 3 im Rahmen des Final Four fand am 5. Mai 2019 statt.

Finale 
Das Finale im Rahmen des Final Four fand am 5. Mai 2019 statt.

Weblinks 
 Basketball Champions League – Startseite der Basketball Champions League ()

Einzelnachweise 

Basketballsaison 2018/19